Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, instituição pública de ensino superior situada em Ribeirão Preto
 Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, instituição pública de ensino superior
 Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da PUC-SP, instituição vinculada a Pontífica Universidade Católica de São Paulo voltada à área de negócios e economia
 Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, unidade da Universidade Estadual de Campinas
 Fundação Educacional de Andradina, instituição de ensino situada em Andradina - SP
 Fundação Educacional Araçatuba, instituição municipal de ensino situada em Araçatuba - SP

Ver também 

Desambiguações de siglas